El Torneig Comte de Godó 2009, també conegut com a Barcelona Open Banco Sabadell 2009, és una competició tennística que es juga sobre terra batuda. És la 57a edició del torneig i forma part de les sèries 500 de la ATP. Es juga al Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya, entre el 20 i el 26 d'abril del 2009.

Quadre masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2009
ATP World Tour 2009
Competicions esportives del 2009 a Catalunya